Рак:
 Рак (захворювання) — злоякісна пухлина з епітеліальної тканини.
 Рак картоплі
 Рак легень
 Рак молочної залози
 Рак нирки
 Рак паращитоподібної залози
 Рак простати
 Рак підшлункової залози
 Рак статевого члена
 Рак шийки матки
 Рак шкіри
 Рак шлунка
 Рак щитоподібної залози
 Рак (сузір'я)
 Річковий рак
 Рак товстопалий
 Рак широкопалий
 Рак-діоген
 Рак-діоген самітник
 Рак-мізантроп
 Рак-мізантроп червоний
 Рак-самітник
 Рак вузькопалий
 Рак (золота монета)
 Рак (срібна монета)
 Рак (знак зодіаку)
 Рак (паровоз)

Рак — прізвище.

Персоналії 
 Рак Анастасія Трохимівна (1922—2014) — народна художниця, відома завдяки своїм роботам в стилі примітивізму, живописом на склі.
 Рак Анатолій Васильович (1923—1948) — діяч УПА, лицар Бронзового Хреста заслуги.
 Рак Антін (1876—1958, Відень) — громадський діяч у Любачеві, Винниках, Стрию й у Львові.
 Рак Владислав Миколайович (1998—2019) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рак Людмила Кузьмівна (1909—1995) — український мовознавець.
 Рак Мар'ян Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рак Олег Віталійович (*1975) — український футболіст, нападник та півзахисник.
 Рак Олег Іванович — підполковник, Служба безпеки України.
 Рак Онисим Григорович (1883—1938?) — підполковник Армії УНР.
 Радек Рак (*1987) — польський письменник-фантаст.
 Рак Софія (1882—1963) — українська громадська діячка в Галичині, голова товариств «Сирітський Захист» і «Українська Захоронка».
 Рак Юрій Павлович (1951—2016) — доктор технічних наук, професор, Заслужений правцівник освіти України.
 Рак Ярослав Антонович (1908—1989) — український пластовий і політичний діяч, правник.

Див. також 
 РакСефон — популярний японський аніме-серіал про 17-тилітнього хлопця Каміна Аято.

Українські прізвища